Vianna kan som auktorsförkortning betyda:

 Eny C. Vianna
 Gaspar Vianna

Robotskapade auktorsförkortningar